Brunette steht für:

 Brunette (Sängerin), armenische Sängerin
 Andrew Brunette (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär